Скаловский — русская фамилия.

Известные носители:
 Скаловский, Александр Николаевич
 Скаловский, Иван Семёнович (1777—1836) — контр-адмирал, начальник эскадры Черноморского флота
 Скаловский, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 7368; 17 декабря 1844
 Скаловский, Ростислав Карпович (1811—1873) — генерал-майор флота, теоретик пароходного дела, главный редактор журнала «Морской сборник».